Евге́ний Васи́льевич Ду́щенко (; , Одесса — 25 апреля 2011, Киев) — советский и украинский дирижёр, педагог. Народный артист Украинской ССР (1982). Профессор.

Биография 
Родился в Одессе, в семье рабочего-печатника. В 1937 году по доносу отец был репрессирован и направлен в Магадан. Детство и юношество прошло в родном городе. Там застала его Вторая мировая война. Он воевал на территориях Западной Украины, Румынии, Болгарии, Польши, Чехословакии, Германии, Республики Беларусь и Венгрии.

Окончил Одесскую консерваторию как хормейстер в 1950 году по классу К. Пигрова,класс дирижирования доцент В. П. Базилевич. Как лучший студент в 1953 году был направлен в Киевскую консерваторию на только открывшийся факультет оперно-симфонического дирижирования (класс В. Пирадова).
В 1950—1953 годах — хормейстер Украинской хоровой капеллы «Думка».
В 1953—1957 годах — дирижёр Симфонического оркестра Одесской филармонии, главный дирижёр Одесского театра оперетты, параллельно преподавал хормейстерские дисциплины в Одесской консерватории.
В 1957—1959 годах — дирижёр Симфонического оркестра Украинского радио и телевидения.
В 1959—1963 годах — главный дирижёр Харьковской филармонии.
В 1963—1973 годах — главный дирижёр Харьковского академического театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко.
С 1959 по 1972 годы преподавал в Харьковской консерватории — Институте искусств им. И. П. Котляревского (с 1959 года — старший преподаватель, с 1968 года — в должности доцента) и руководил там студенческим симфоническим оркестром. Его ученики по классу оперно-симфонического дирижирования: Виктор Иконник, Виктор Мутин, Шалико Палтаджян, Николай Шпак, Анатолий Мархлевский.
В 1973—1983 годах — главный дирижёр Киевского театра оперетты.
В 1983 году инициировал открытие единственного на Украине детского оперного театра (ныне — Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества). Десять лет был бессменным художественным руководителем и главным дирижёром этого театра.

С 1973 года преподавал оперно-симфоническое дирижирование в Киевской консерватории (с 1986 года — профессор). С 1993 года полностью перешёл на преподавательскую работу и возглавлял кафедру оперно-симфонического дирижирования Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского.

Звания и награды 
 Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1960)
 Народный артист Украинской ССР (1982)
 Орден «Знак Почёта» (1967)

Оперные и балетные постановки 
Харьков

 Манон Леско (Дж. Пуччини)
 Василий Губанов (Д. Клебанов)
 Евгений Онегин (П. И. Чайковский)
 Пиковая дама (П. И. Чайковский)
 Аида (Дж. Верди)
 Бал-Маскарад (Дж. Верди)
 Риголетто (Дж. Верди)
 Трубадур (Дж. Верди)
 Любовный напиток (Г. Доницетти)
 Снегурочка (Н. А. Римский-Корсаков)
 Фауст (Ш. Гуно)
 Кармен (Ж. Бизе)
 Тарас Бульба (Н. В. Лысенко)
 Даиси (З. Палиашвили)
 Ромео и Джульетта (С. Прокофьев)
 Золушка (С. Прокофьев)
 Легенда о любви (А. Меликов)
 Жизель (А. Адан)
 Шопениана (Ф. Шопен-А. Глазунов)

Литература 
 Милославський К., Iвановський П., Штоль Г. Харківський театр опери та балету. Київ., 1965.
 Митці України. Енциклопедичний довідник / За редакцією А. В. Кудрицького. - Київ: УЕ ім. М. П. Бажана, 1992. - С. 232—233.
 Харьковский институт искусств имени И. П. Котляревского: 1917—1992. — Харьков, 1992.
 Харківський державний університет мистецтв iменi І. П. Котляревського. Pro Domo Mea: Нариси / Ред. Т. Б. Вєркіна, Г. А. Абаджян, Г. Я. Ботунова. — Харків, 2007.

Примечания 

Выпускники Одесской музыкальной академии
Персоналии:Харьковский оперный театр
Дирижёры СССР
Дирижёры Украины
Народные артисты Украинской ССР
Преподаватели Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского
Пехотинцы Великой Отечественной войны